Бойценбургер-Ланд () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Уккермарк.  Занимает площадь 215,93 км². Официальный код  —  12 0 73 069.

Население

История 

Здесь расположен родовой замок семьи Арним-Бойценбург, одной из ветвей рода Арним.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Литература 
 

Города Бранденбурга